Grabosch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Grabosch (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Dennis Grabosch (* 1978), deutscher Schauspieler
 Dora Grabosch (1916–1994), deutsche Malerin und Graphikerin
 Horst Grabosch (* 1956), deutscher Musiker, Informatiker und Autor
 Jörg Grabosch (* 1962), deutscher Medienunternehmer und Fernsehproduzent beim deutschen Privatfernsehen
 Pauline Grabosch (* 1998), deutsche Bahnradsportlerin